Prosome  peut faire référence à :
Prosome, en entomologie
Prosome, en génétique